Il doppio del torneo di tennis Borden Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Chris O'Neil e Pam Whytcross che hanno battuto in finale B Remilton-Ward e Naoko Satō 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Lisa Bonder /  Susan Mascarin (primo turno)
 Amy Holton /  Kathy Holton (quarti di finale)

 Julie Harrington /  Etsuko Inoue (semifinali)
 Brenda Remilton-Ward /  Naoko Satō (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1983